Jan Konopacki (zm. 1530) – biskup chełmiński
 Jan Karol Konopacki (1581–1643) – biskup warmiński
 Jan Konopacki (malarz)  (1856–1894) – malarz, ilustrator